Effingham kan avse:

Kanada
Effingham, Ontario

Storbritannien
Effingham, Surrey – en stad i Surrey, England

USA
Effingham, Illinois
Effingham, Kansas
Effingham, New Hampshire
Effingham, South Carolina
Effingham County, Georgia
Effingham County, Illinois